It’s Magic steht für:

 It's Magic (Abbey-Lincoln-Album), Musikalbum von Abbey Lincoln (1958)
 It’s Magic (Ahmad-Jamal-Album), Musikalbum von Ahmad Jamal (2008)
 It’s Magic (Lied), Lied von Jule Styne (1947)